Бантлайн:

 Нед Бантлайн (1813—1886) — американский журналист и писатель
 Бантлайн (револьвер)